«Ба́нфилд» (полное название — ) — аргентинский футбольный клуб из города Банфилд, расположенного в 14 км к югу от Буэнос-Айреса и входящего в Большой Буэнос-Айрес. Один раз, в 2009 году, становился чемпионом Аргентины.

История 
Клуб был основан в 1896 году и назван в честь Эдварда Банфилда, англичанина, организовавшего компанию Южной Железной дороги Буэнос-Айреса. Это один из первых существующих поныне клубов, участвовавших в ранних любительских чемпионатах Аргентины.

В 1930 году у клуба появилось прозвище «Тренеры», поскольку газеты писали, что «нападающие клуба тренируют защитников соперников». Клуб 6 раз побеждал во Втором Дивизионе Аргентины, в Примере же высшее достижение долгое время было 2-е место в чемпионатах 1951 и 2004/05 (Клаусура). Также клуб занял в чемпионате 2003/04 (Апертура) третье место. В 2005 году, в качестве вице-чемпиона Аргентины, клуб принял участие в Кубке Либертадорес и достиг стадии 1/4 финала.

В 2009 году «Банфилд» впервые в своей истории сумел выиграть первенство Аргентины (Апертуру). Его лидерами были такие игроки, как Хамес Родригес, Вальтер Эрвити и мощнейшая атакующая связка уругвайцев — Сантьяго Сильва и Себастьян Фернандес. Вскоре многие футболисты покинули команду, и постепенно «Банфилд» скатился в число аутсайдеров Примеры. В сводной таблице вылета по итогам сезона 2011/12 клуб занял 19-е место и напрямую вылетел в Примеру B Насьональ. По итогам сезона 2013/14 «дрели» заняли первое место в Примере B Насьональ и вернулись в элиту.

Достижения 
 Чемпион Аргентины (1): Апертура 2009
 Вице-чемпион Аргентины (2): 1951, Клаусура 2005
 Финалист Кубка Диего Армандо Марадоны (Профессиональной лиги) (1): 2020
 Чемпион Аргентины во Втором дивизионе (7): 1939, 1946, 1962, 1973, 1992/92, 2000/01, 2013/14

Знаменитые игроки 

Вратари
 Рикардо Лавольпе (1971—1975)
 Анхель Комиссо (1993—1996)

Защитники
 Габриэль Палетта (2004—2006)
 Пабло Пас (1994—1996)
 Нестор Кравиотто (1996—1999)
 Фернандо Ортис (2003—2004)

Полузащитники

 Хавьер Санетти (1993—1995)
 Андрес Сан-Мартин (1997—1999, 2002—2005)
  Мауро Каморанези (1997—1998)
 Даниэль Билос (2001—2005)
 Хесус Датоло (2004—2006)
 Кристиан Майдана (2004—2006)
  Хамес Родригес (2008—2010)
 Вальтер Эрвити (2008—2010)

Нападающие
 Хуан Хосе Писсути (1946—1950)
 Освальдо Субельдия (1960)
 Хосе Санфилиппо (1966—1967)
 Хулио Крус (1993—1996)
 Родриго Паласио (2004)
  Роберто Колаутти (2002—2003)
  Себастьян Фернандес (2008—2010)
  Сантьяго Сильва (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Новости и история клуба

Железнодорожные футбольные клубы
Мини-футбольные клубы Аргентины